Основная латиница или Управляющие символы C0 и основная латиница () — первый блок стандарта Юникод и единственный блок, кодируемый одним байтом в системе UTF-8. Блок содержит все буквы и управляющие коды из кодировки ASCII.

Основной блок латиницы был включён в нынешнюю версию Юникода из версии 1.0.0 без добавления или изменения набора символов.

Список символов 

|-
! colspan="13" |Управляющие символы C0

|-
! colspan="13" |Пунктуация и другие символы ASCII

|-
! colspan="13" |Цифры ASCII

|-
! colspan="13" |Пунктуация и другие символы ASCII

|-
! colspan="13" |Заглавные буквы латинского алфавита

|-
! colspan="13" |Пунктуация и другие символы ASCII

|-
! colspan="13" |Строчные буквы латинского алфавита

|-
! colspan="13" |Пунктуация и другие символы ASCII

|-
! colspan="13" |Управляющий символ

|}
 Символ U+005C (\) может отображаться как символ иены или воны в японских и корейских ошибочных шрифтах с поддержкой Юникода в устаревшем наборе символов, в котором косая черта заменена этими знаками.

Подблоки 
Блок Юникода «Управляющие символы C0 и базовая латиница» содержит шесть подблоков.

Управляющие символы C0 
Управляющие символы C0, называемые «Управляющими кодами C0 ASCII» унаследованы от ASCII и других 7- и 8-битных систем кодирования. Названия управляющих символов взяты из стандарта ISO/IEC 6429:1992.

Пунктуация и другие символы ASCII 
Этот подблок включает стандартные знаки препинания, простые математические операторы и символы, такие как знак доллара, процента, амперсанд, подчёркивание и вертикальную черту.

Цифры ASCII 
Этот подблок содержит стандартные европейские цифры от 1 до 9 и 0.

Заглавные буквы латинского алфавита 
Содержит маюскулы стандартного 26-буквенного латинского алфавита.

Строчные буквы латинского алфавита 
Содержит минускулы стандартного 26-буквенного латинского алфавита.

Управляющий символ 
Содержит управляющий символ «Удаление».

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Управляющие символы C0 и основная латиницаОфициальная таблица символов Консорциума Юникода 
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+000x
| title="U+0000: Control (alias NULL) (alias NUL)" | NUL
| title="U+0001: Control (alias START OF HEADING) (alias SOH)" | SOH 
| title="U+0002: Control (alias START OF TEXT) (alias STX)" | STX 
| title="U+0003: Control (alias END OF TEXT) (alias ETX)" | ETX 
| title="U+0004: Control (alias END OF TRANSMISSION) (alias EOT)" | EOT 
| title="U+0005: Control (alias ENQUIRY) (alias ENQ)" | ENQ 
| title="U+0006: Control (alias ACKNOWLEDGE) (alias ACK)" | ACK 
| title="U+0007: Control (alias ALERT) (alias BEL)" | BEL 
| title="U+0008: Control (alias BACKSPACE) (alias BS)" |  BS  
| title="U+0009: Control (alias CHARACTER TABULATION) (alias HORIZONTAL TABULATION) (alias HT) (alias TAB)" |  HT  
| title="U+000A: Control (alias LINE FEED) (alias NEW LINE) (alias END OF LINE) (alias LF) (alias NL) (alias EOL)" |  LF  
| title="U+000B: Control (alias LINE TABULATION) (alias VERTICAL TABULATION) (alias VT)" |  VT  
| title="U+000C: Control (alias FORM FEED) (alias FF)" |  FF  
| title="U+000D: Control (alias CARRIAGE RETURN) (alias CR)" |  CR  
| title="U+000E: Control (alias SHIFT OUT) (alias LOCKING-SHIFT ONE) (alias SO)" |  SO  
| title="U+000F: Control (alias SHIFT IN) (alias LOCKING-SHIFT ZERO) (alias SI)" |  SI  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+001x
| title="U+0010: Control (alias DATA LINK ESCAPE) (alias DLE)" | DLE 
| title="U+0011: Control (alias DEVICE CONTROL ONE) (alias DC1)" | DC1 
| title="U+0012: Control (alias DEVICE CONTROL TWO) (alias DC2)" | DC2 
| title="U+0013: Control (alias DEVICE CONTROL THREE) (alias DC3)" | DC3 
| title="U+0014: Control (alias DEVICE CONTROL FOUR) (alias DC4)" | DC4 
| title="U+0015: Control (alias NEGATIVE ACKNOWLEDGE) (alias NAK)" | NAK 
| title="U+0016: Control (alias SYNCHRONOUS IDLE) (alias SYN)" | SYN 
| title="U+0017: Control (alias END OF TRANSMISSION BLOCK) (alias ETB)" | ETB 
| title="U+0018: Control (alias CANCEL) (alias CAN)" | CAN 
| title="U+0019: Control (alias END OF MEDIUM) (alias EOM)" |  EM  
| title="U+001A: Control (alias SUBSTITUTE) (alias SUB)" | SUB 
| title="U+001B: Control (alias ESCAPE) (alias ESC)" | ESC 
| title="U+001C: Control (alias INFORMATION SEPARATOR FOUR) (alias FILE SEPARATOR) (alias FS)" |  FS  
| title="U+001D: Control (alias INFORMATION SEPARATOR THREE) (alias GROUP SEPARATOR) (alias GS)" |  GS  
| title="U+001E: Control (alias INFORMATION SEPARATOR TWO) (alias RECORD SEPARATOR) (alias RS)" |  RS  
| title="U+001F: Control (alias INFORMATION SEPARATOR ONE) (alias UNIT SEPARATOR) (alias US)" |  US  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+002x
| title="U+0020: SPACE (alias SP)" |  SP 
| title="U+0021: EXCLAMATION MARK" | !
| title="U+0022: QUOTATION MARK" | "
| title="U+0023: NUMBER SIGN" | #
| title="U+0024: DOLLAR SIGN" | $
| title="U+0025: PERCENT SIGN" | %
| title="U+0026: AMPERSAND" | &
| title="U+0027: APOSTROPHE" | '
| title="U+0028: LEFT PARENTHESIS" | (
| title="U+0029: RIGHT PARENTHESIS" | )
| title="U+002A: ASTERISK" | *
| title="U+002B: PLUS SIGN" | +
| title="U+002C: COMMA" | ,
| title="U+002D: HYPHEN-MINUS" | -
| title="U+002E: FULL STOP" | .
| title="U+002F: SOLIDUS" | /
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+003x
| title="U+0030: DIGIT ZERO" | 0
| title="U+0031: DIGIT ONE" | 1
| title="U+0032: DIGIT TWO" | 2
| title="U+0033: DIGIT THREE" | 3
| title="U+0034: DIGIT FOUR" | 4
| title="U+0035: DIGIT FIVE" | 5
| title="U+0036: DIGIT SIX" | 6
| title="U+0037: DIGIT SEVEN" | 7
| title="U+0038: DIGIT EIGHT" | 8
| title="U+0039: DIGIT NINE" | 9
| title="U+003A: COLON" | :
| title="U+003B: SEMICOLON" | ;
| title="U+003C: LESS-THAN SIGN" | <
| title="U+003D: EQUALS SIGN" | =
| title="U+003E: GREATER-THAN SIGN" | >
| title="U+003F: QUESTION MARK" | ?
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+004x
| title="U+0040: COMMERCIAL AT" | @
| title="U+0041: LATIN CAPITAL LETTER A" | A
| title="U+0042: LATIN CAPITAL LETTER B" | B
| title="U+0043: LATIN CAPITAL LETTER C" | C
| title="U+0044: LATIN CAPITAL LETTER D" | D
| title="U+0045: LATIN CAPITAL LETTER E" | E
| title="U+0046: LATIN CAPITAL LETTER F" | F
| title="U+0047: LATIN CAPITAL LETTER G" | G
| title="U+0048: LATIN CAPITAL LETTER H" | H
| title="U+0049: LATIN CAPITAL LETTER I" | I
| title="U+004A: LATIN CAPITAL LETTER J" | J
| title="U+004B: LATIN CAPITAL LETTER K" | K
| title="U+004C: LATIN CAPITAL LETTER L" | L
| title="U+004D: LATIN CAPITAL LETTER M" | M
| title="U+004E: LATIN CAPITAL LETTER N" | N
| title="U+004F: LATIN CAPITAL LETTER O" | O
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+005x
| title="U+0050: LATIN CAPITAL LETTER P" | P
| title="U+0051: LATIN CAPITAL LETTER Q" | Q
| title="U+0052: LATIN CAPITAL LETTER R" | R
| title="U+0053: LATIN CAPITAL LETTER S" | S
| title="U+0054: LATIN CAPITAL LETTER T" | T
| title="U+0055: LATIN CAPITAL LETTER U" | U
| title="U+0056: LATIN CAPITAL LETTER V" | V
| title="U+0057: LATIN CAPITAL LETTER W" | W
| title="U+0058: LATIN CAPITAL LETTER X" | X
| title="U+0059: LATIN CAPITAL LETTER Y" | Y
| title="U+005A: LATIN CAPITAL LETTER Z" | Z
| title="U+005B: LEFT SQUARE BRACKET" | [
| title="U+005C: REVERSE SOLIDUS" | \
| title="U+005D: RIGHT SQUARE BRACKET" | ]
| title="U+005E: CIRCUMFLEX ACCENT" | ^
| title="U+005F: LOW LINE" | _
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+006x
| title="U+0060: GRAVE ACCENT" | `
| title="U+0061: LATIN SMALL LETTER A" | a
| title="U+0062: LATIN SMALL LETTER B" | b
| title="U+0063: LATIN SMALL LETTER C" | c
| title="U+0064: LATIN SMALL LETTER D" | d
| title="U+0065: LATIN SMALL LETTER E" | e
| title="U+0066: LATIN SMALL LETTER F" | f
| title="U+0067: LATIN SMALL LETTER G" | g
| title="U+0068: LATIN SMALL LETTER H" | h
| title="U+0069: LATIN SMALL LETTER I" | i
| title="U+006A: LATIN SMALL LETTER J" | j
| title="U+006B: LATIN SMALL LETTER K" | k
| title="U+006C: LATIN SMALL LETTER L" | l
| title="U+006D: LATIN SMALL LETTER M" | m
| title="U+006E: LATIN SMALL LETTER N" | n
| title="U+006F: LATIN SMALL LETTER O" | o
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+007x
| title="U+0070: LATIN SMALL LETTER P" | p
| title="U+0071: LATIN SMALL LETTER Q" | q
| title="U+0072: LATIN SMALL LETTER R" | r
| title="U+0073: LATIN SMALL LETTER S" | s
| title="U+0074: LATIN SMALL LETTER T" | t
| title="U+0075: LATIN SMALL LETTER U" | u
| title="U+0076: LATIN SMALL LETTER V" | v
| title="U+0077: LATIN SMALL LETTER W" | w
| title="U+0078: LATIN SMALL LETTER X" | x
| title="U+0079: LATIN SMALL LETTER Y" | y
| title="U+007A: LATIN SMALL LETTER Z" | z
| title="U+007B: LEFT CURLY BRACKET" | {
| title="U+007C: VERTICAL LINE" | |
| title="U+007D: RIGHT CURLY BRACKET" | }
| title="U+007E: TILDE" | ~
| title="U+007F: Control (alias DELETE) (alias DEL)" | DEL 
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

Графическая таблица

См. также 
 Набор символов
 ISO 8859-1
 Расширенная латиница — A
 Расширенная латиница — B
 Расширенная латиница — C
 Расширенная латиница — D
 Расширенная латиница — E

Примечания